El Lute – soprannome dello scrittore e fuorilegge spagnolo Eleuterio Sánchez Rodríguez
 El Lute – singolo dei Boney M. del 1979
 El lute, o cammina o schiatta – film del 1987 diretto da Vicente Aranda